«Кому́ на Руси́ жить…» — советский художественный фильм М. Ведышева, снятый на Киностудии им. М. Горького и вышедший на экраны в 1989 году. Название отсылает к названию поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Сюжет 
После окончания войны Бачурин (А. Булдаков) с наградами вернулся домой, где его ждала семья и огромный сад, который он любил с детства. Но вышел указ об обложении налогом фруктовых деревьев, находящихся в частных владениях. И Бачурин загубил сад, ошпарив яблони кипятком. Так он получил свой первый большой срок… В 1953 году вернулся к осиротевшим сыновьям. Встретив на одной из вечеринок женщину, уехал на заработки и приказал ждать. Но та вышла замуж и он, не в силах простить предательства, поджёг её дом и получил второй срок…

В ролях 
 Алексей Булдаков — Иван Бачурин
 Галина Макарова — баба Маня, мать Ивана
 Андрей Болтнев — капитан Свидерский
 Борис Новиков — Никодим Петрович
 Наталья Егорова — Вера
 Ирина Чериченко — Катя
 Сергей Гармаш — «Барсук»
 Иван Екатериничев — старик-«зек»

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эдуард Володарский
 Режиссёр: Михаил Ведышев
 Оператор: Александр Антипенко
 Художник: Валерий Иванов

Создание фильма 
Для драматурга Э. Володарского сценарий фильма стал итогом размышлений о сталинском обществе, и он признавался, что был счастлив, когда нашёл единомышленника в лице Ведышева. Эпизод с уничтожением сада Володарский взял из жизни — так поступила его бабушка, чтобы не платить налог по «очередному античеловечному закону».

Критика 
Культуролог И. Лукшин, рассматривая «чёрную волну» в перестроечном кинематографе, поставил «Кому на Руси жить…» в ряд фильмов на тюремную тематику («А в России опять окаянные дни», «Беспредел»), в которых герой даже в заключении сохраняет верность принципам. Булдаков, по мнению Лукшина, заставляет вспомнить Егора Прокудина, главного героя фильма В. Шукшина «Калина красная», но в отличие от «Калины красной», завершавшейся катарсисом, фильм Ведышева даёт пессимистический ответ на хрестоматийный вопрос «Кому на Руси жить хорошо?».

Примечания

Литература 
 
 

Фильмы СССР 1989 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы на русском языке